I KS Ślęza Wrocław – wrocławski klub sportowy
 Ślęza Wrocław (koszykówka kobiet) – sekcja koszykówki kobiet w Ślęzy Wrocław